Bloqueo del Callao puede referirse a los siguientes acontecimientos ocurridos en el Callao, Perú (no confundir con el Sitio del Callao):

 Bloqueo del Callao (1816): ocurrido entre el 21 y el 28 de enero de 1816 durante la expedición corsaria de William Brown.
 Primer bloqueo del Callao: ocurrido entre el 28 de febrero y el 3 de mayo de 1819 durante la campaña de Thomas Cochrane. 
 Segundo bloqueo del Callao: ocurrido entre el 28 de septiembre y 6 de noviembre de 1819 durante la campaña de Cochrane.
 Tercer bloqueo del Callao: ocurrido entre el 30 de octubre de 1820 y el 19 de septiembre de 1821 durante las operaciones de Cochrane en apoyo de la Expedición Libertadora del Perú.
 Cuarto bloqueo del Callao: ejecutada por la naciente Armada del Perú al mando de Martín Guise debido a la recuperación del puerto del Callao por las tropas realistas tras la Sublevación del Callao el 5 de enero de 1824. Interrumpido por una expedición española el 7 de octubre.
 Sublevación del Callao. El 5 de febrero de 1824.
 Combate naval: ocurrido el 7 de octubre de 1824, interrumpe el anterior asedio.
 Quinto bloqueo del Callao: ocurrido entre el 7 de enero de 1825 y el 23 de enero de 1826 por una escuadra combinada de chilenos, colombianos y peruanos dirigida, en diferentes momentos, por Martín Guise, Manuel Blanco Encalada y John Illingworth Hunt. Finalizó con la capitulación definitiva de la fortaleza.
 Bloqueo del Callao (1838): ocurrido entre el 17 de agosto y el 24 de noviembre de 1838 durante la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
 Combate del Callao: ocurrido el 2 de mayo de 1866 durante la Guerra hispano-sudamericana.
 Bloqueo del Callao: ocurrido entre el 10 de abril de 1880 y el 16 de enero de 1881 durante la Guerra del Pacífico.